Dimitri Vorbe –  imprenditore haitiano
 Fabien Vorbe – calciatore haitiano, attaccante
 Philippe Vorbe – allenatore di calcio ed ex calciatore haitiano, centrocampista
 Sebastien Vorbe – calciatore haitiano, centrocampista